Figura religiosa
Papa - o supremo líder espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana
Papa da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, o patriarca da Igreja Ortodoxa Copta
 Papa da Igreja Ortodoxa Grega de Alexandria, o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega de Alexandria
 Papa da Igreja Católica Palmariana
 Papa ou Giáo Hoàng do Cao Dai
O Papa ou Hierofante - númeroU V - Arcano maior do Tarot

Outros
Papa (mitologia), a Terra na mitologia dos polinésios.
Papa (alimento) - o alimento cremoso.

Desambiguação